Alke steht für:

 Alke (Tochter des Olympos) und der Kybele
 Alke (Amazone)

Alke ist der Familienname folgender Personen:
 Björn Alke (1938–2000), schwedischer Jazzmusiker
 Oliver Alke (* 1970), deutscher Tischtennisspieler

Alkè steht für:
 Alkè, italienischer Elektrofahrzeughersteller
 Alkè ATX 100 E, kompaktes Elektronutzfahrzeug